

Patronymes 
Jouravliov, Jouravlev (masculin ; en ) ou Jouravliova, Jouravleva (féminin ; en ), est un patronyme russe porté par (ordre alphabétique) :
 Alexandre Jouravliov (1965-), officier russe
  (1964-), acteur russe
 Lioudmila Jouravliova (1946-), astronome soviétique et ukrainienne
 Natalia Jouravliova (1974-), écrivain et poétesse russe
 Valentina Jouravleva (1933-2004), écrivain soviétique et russe de science-fiction
 Vassili Jouravlev (1904-1987), réalisateur de cinéma russe et soviétique

Patronyme russe